Жељко Иванек (Љубљана; 15. август 1957) је америчко-словеначки глумац најпознатији по улози Реја Фиска у серији Опасна игра за коју је освојио награду Еми. Такође је играо веће улоге у серијама Одељење за убиства, Оз, 24 и Хероји.

Филмографија

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1957.
Амерички глумци
Словеначки глумци
Љубљанчани